Delfinserien kan syfta på:
 Delfinserien (Bonniers) – en bokserie utgiven åren 1960-83 på Aldus/Bonniers förlag
 Delfinserien (W&W) – en bokserie utgiven åren 1949-51 på Wahlström & Widstrands förlag